Ліга чемпіонів КОНКАКАФ 2015—2016 (офіційно ) — 51-й турнір між найкращими клубами Північної, Центральної Америки та Карибського басейну і 8-й у теперішньому форматі. Переможець турніру має право зіграти у Клубному чемпіонаті світу 2016.

Груповий етап 
Група A

|

|}

Група B

|

|}

Група C

|

|}

Група D

|

|}

Група E

|

|}

Група F

|

|}

Група G

|

|}

Група H

|

|}

Плей-оф 
Чвертьфінал

|}

Півфінал

|}

Фінал

|}

Посилання 
  

2016
2016 у футболі
2015 у футболі